Чабан — название пастуха овец в России, Молдавии, Румынии и части Украины, а также у народов Кавказа и Средней Азии.

Фамилия 
 Чабан, Валентин Алексеевич (род. 1942) — советский и белорусский баянист, музыковед, педагог.
 Чабан, Владимир Михайлович (род. 1994) — российский регбист.
 Чабан, Григорий Петрович (род. 1937) — советский транспортный строитель, Герой Социалистического Труда (1974).
 Чабан, Данил Васильевич (род. 1974) — советский и российский саночник, участник двух зимних Олимпиад.
 Чабан, Иван Никитович (1928—1992) — советский строитель, Герой Социалистического Труда (1971).
 Чабан, Павел Родионович (1908—1976) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1957).
 
 Чабан, Яна Константиновна (род. 1968) — исполнительница старинных и современных русских романсов.

Топоним 
 Чабан (село) — село, Овручский район Житомирской области Украины.